Admiralengracht (Amsterdam), een gracht in Amsterdam-West.
Scheepsnaam:
 Admiralengracht (1952)
 Admiralengracht (1959)
 Admiralengracht (schip, 1990), vrachtschip van bevrachtingskantoor Spliethoff.